Овчинников, Андрей Александрович:
 Овчинников, Андрей Александрович (род. 1961) — советский и украинский хоккеист.
 Овчинников, Андрей Александрович (род. 1986) — российский футболист.